Дейне́га () — украинская фамилия. 

Известные носители:
 Дейнега, Алексей Тихонович (1914—1988) — советский войсковой разведчик, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945), старший сержант.
 Дейнега, Василий Демьянович (1913—1986) — советский военный и политический деятель.
Дейнега, Валериан Аверкиевич (1864—1917) — учёный, ботаник, специалист по морфологии растений. Приват-доцент Императорского Московского университета; старший ассистент кафедры ботаники. Секретарь секций Ботаники и Морфологии и систематики IX Съезда русских естествоиспытателей и врачей.
Дейнега, Вячеслав Аверкиевич (1873—1954) — русский учёный, зоолог-морфолог, специалист по сравнительной анатомии. Профессор Московского университета по кафедре зоологии.
 Дейнега, Никифор Иванович (1907—2000) — участник Великой Отечественной войны, помощник командира взвода 1234-го стрелкового полка, сержант — на момент представления к награждению орденом Славы 1-й степени.

См. также 
 Дейнека